Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2009 vond plaats van 11 tot en met 22 maart 2009 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 21e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Russin Vera Zvonarjova zegevierde zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Het toernooi was bijzonder sterk bezet: 45 speelsters uit de top 50 namen deel. Afwezig waren Serena Williams (WTA-1) en haar zus Venus (WTA-5) die dit toernooi sinds een incident in 2001 boycotten.

Titelverdedigster Ana Ivanović was als vijfde geplaatst. Zij bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd, Dinara Safina, werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de als achtste geplaatste Viktoryja Azarenka.

Het vierde reekshoofd, Vera Zvonarjova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Servische Ana Ivanović in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Zvonarjova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de tweede van 2009.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde. De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 50 
 33:  Maria Kirilenko (WTA-38)
 34:  Bethanie Mattek-Sands (WTA-39)
 35:  Virginie Razzano (WTA-40)
 36:  Samantha Stosur (WTA-41)
 37:  Anastasija Pavljoetsjenkova (WTA-42)
 38:  Tamarine Tanasugarn (WTA-43)
 39:  Francesca Schiavone (WTA-44)
 40:  Petra Kvitová (WTA-45)
 41:  Magdaléna Rybáriková (WTA-46)
 42:  Shahar Peer (WTA-47)
 43:  Tsvetana Pironkova (WTA-48)
 44:  Anne Keothavong (WTA-49)
 45:  Monica Niculescu (WTA-50)

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
Van de Russische titelhoudsters, Dinara Safina en Jelena Vesnina, was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Vesnina speelde samen met landgenote Maria Sjarapova – zij sneuvelden evenwel in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Viktoryja Azarenka en Vera Zvonarjova won het toernooi. Zij versloegen in de op zaterdag 21 maart 2009 gespeelde finale het eveneens ongeplaatste koppel Gisela Dulko en Shahar Peer in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Wit-Russin Azarenka had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Russin Zvonarjova vier. Het zou hun enige gezamenlijke titel blijven.

Het dubbelspeltoernooi kende geen Belgische of Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2009
Indian Wells